Список видів роду калоплака:

Список, який станом на 15.10.2019 містить 200 визнаних видів роду калоплака (Caloplaca), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 
 

 
Калоплака
Калоплака